Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 20 au  à Catane (Italie).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Composition des équipes 

Entraîneur : Éric Daniel  ; entraîneur-adjoint : Ludovic Paille 

2000
Volley-ball Europe masculin moins 21 2000
Volley-ball Europe masculin moins 21 2000
Europe masculin moins 21